Aeneas Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aeneas Creek (Graves Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Aeneas Creek (Curlew Creek), Fluss im Ferry County, Bundesstaat Washington
 Aeneas Creek (West Fork Sanpoil River), Fluss im Okanogan County, Bundesstaat Washington
 Aeneas Creek (Okanogan  River), Fluss im Okanogan County, Bundesstaat Washington